Шагас — фамилия. Известные носители:
 Шагас, Карлус
 Шагас, Пауло Энрике